Абра́нтеш — власна назва.

Топоніми

Абрантеш — муніципалітет.
 Абрантеський замок

Титули 
 Абрантешський дім
 Герцог Абрантешський
 Граф Абрантеський
 Маркіз Абрантешський